Van Houten, Houten:
 Ingrid van Houten-Groeneveld (º 1921)
 Carice (Anouk) van Houten (º 1976, Leiderdorp)
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (1920, Den Haag – 2002)
 Coenraad Johannes van Houten (1801, Amsterdam – 1887, Weesp)

 Milhouse (Mussolini( Van Houten
 Kirk Van Houten
 Luann Van Houten
 Norbert Van Houten

 1673 van Houten